

Prénom 
 Carmela (prénom), prénom dérivé de Carmel.
 Carmela Corleone, femme de Vito Corleone, personnage du Parrain.
 Carmela Schmidt, nageuse est-allemande.
 Carmela Silva, membre du parti socialiste espagnol.
 Carmela Soprano, personnage de la série Les Soprano.
 Carmella Bing, actrice pornographique américaine.
 Carmella DeCesare, playmate américaine.
 Maria Carmela Colaneri, graveur médailliste italienne.
 Maria Carmela Lanzetta, personnalité politique italienne.
 Carmella est le nom de scène de Leah Van Dale, catcheuse de la WWE.

Cinéma 
 ¡Ay, Carmela!, film espagnol de Carlos Saura.
 Carmela (film), film italien de Flavio Calzavara de 1942

Chanson 
 ¡Ay, Carmela!, autre nom de El Paso del Ebro.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de prénom
Homonymie de titre